een park in New York, zie Flushing Meadows Corona Park
 het aldaar gehouden tennistoernooi, zie US Open (tennis)